Schwalenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Ort:
 Schwalenbach, Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Schwalenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Prether Bachs bei Schwalenbach, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schwalenbach (Forthbach) – zwei Zuflüsse des Forthbachs in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Schwalenbach (Forthbach) oder Bergbecke, linker Zufluss bei Sünninghausen, Stadt Oelde, Kreis Warendorf
 Oberer Schwalenbach, rechter Zufluss bei Bokel, Stadt Rietberg, Kreis Gütersloh

Siehe auch:
 Schwallenbach (Begriffsklärung)